Laguna Colorada kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Laguna Colorada (sjö i Bolivia),

Mexiko 

 Laguna Colorada, Balancán, ort, 
 Laguna Colorada, Sinaloa, ort, Culiacán, 
 Laguna Colorada, Angel R. Cabada, ort, 
 Laguna Colorada, Jalisco, Acatic, ort, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar